N133 peut faire référence à :
 Route nationale 133 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N133 de la RATP.